Az év finn sportolója címet 1947 óta ítélik oda Finnországban újságírói szavazatok alapján. Külön díjazzák a szavazáson legjobban szereplő női sportolót is. (Előfordulhat, hogy sportolónő szerzi a legtöbb szavazatot, akkor mindkét címet ő kapja.)
Legtöbbször (négyszer) a sífutó Veikko Hakulinen nyerte el a címet.

Győztesek

Legjobb női sportoló 

Finnország sportélete
Díjazott sportolók